Levandefödare kallar man arter av djur som förökar sig genom att föda färdig- eller nästan färdigutvecklade ungar, snarare än att lägga ägg. Levandefödare förekommer bland annat hos tsetseflugor, levandefödande tandkarpar samt drakhuvudfiskar och vissa reptiler, hajar och rockor, därtill alla däggdjur utom kloakdjuren.

Se även
Andropodium
Gonopodium
Ovovivipari
Vivipari
Ovipari

Fortplantning